Клюни ():

 Клюни — монастырь в Бургундии, Франция.
 Клюни (конгрегация) — монашеская конгрегация, ответвление бенедиктинцев, основанная в монастыре Клюни.
 Клюни (Франция) — коммуна во Франции
 Отель Клюни — парижский музей.
 «Клюни — Сорбонна» (Cluny — La Sorbonne) — станция парижского метро.
 Термы Клюни — развалины римских бань в Париже.